Нильс Петер Ангельн (; 1805—1876) — шведский геолог и палеонтолог.

В 1857 году стал членом Шведской королевской академии наук.

Биография 
Родился  23 июля 1805 года в городе Лунд, Швеция, в семье кузнеца Tuve Angelin.

Изучал естественные науки, особенно геологию и палеонтологию в университете Лунда. 

Занимался полевыми исследованиями по всей Скандинавии, заработав хорошую репутацию за рубежом. Опубликовал две крупных работы о палеонтологии Скандинавии — Palæontologia suecica (1851) und Palæontologia scandinavica (1854). 

В 1857 году Ангельн получил докторскую степень в университете Бреслау (ныне Вроцлавский университет). В 1860 году стал преподавателем и в том же году — адъюнктом палеонтологии в университете Лунда. Позже стал профессором и ведущим специалистом по палеонтологии в Шведском музее естественной истории в Стокгольме, коллекцию которого он создавал. Его преемником стал Густав Линдстрём, который посмертно издал несколько работ Нильса Ангельна.

Умер 13 февраля 1876 ​​года. Женат не был.

Литература 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Примечания

Ссылки 
 Angelin, Nils Peter 
 AXEL TALLBERG. "Professon Nils Peter Angelin"
 Professor Nils Peter Angelin, ca 1865

Выпускники Лундского университета
Геологи Швеции
Палеонтологи Швеции
Члены Шведской королевской академии наук